Роджер Федерер — победитель соревнований.

Действующий чемпион Рафаэль Надаль защищал свой титул, но уступил в четвертьфинале.

Посев 

  'Роджер Федерер (Титул)
  Рафаэль Надаль (Четвертьфинал)  Николай Давыденко (Второй раунд)  Томми Робредо (Первый раунд)''

<ol start="5">
  Томми Хаас (Полуфинал)
  Томаш Бердых (Второй раунд)
  Новак Джокович (Четвертьфинал)
  Давид Феррер (Первый раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Теннисный чемпионат Дубая 2007